Ilo (provincie), een provincie in de regio Moquegua in Peru
Ilo (district), een deel van deze provincie
Ilo (stad), een havenstad, de hoofdplaats van de gelijknamige provincie in Peru
ILO (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Internationale Arbeidsorganisatie (Engels: International Labour Organization)
HP Integrated Lights-Out (iLO), een programma voor servermanagement

Zie ook 
 Llo, een gemeente in Frankrijk